Neue Brücke steht für:

 Neue Brücke, früherer Name der Brücke des Slowakischen Nationalaufstandes, Straßenbrücke in Bratislava
 Neue Niederräder Brücke, Eisenbahnbrücke in Frankfurt am Main